Ахлеби́нино — название населённых пунктов в России:

 Ахлебинино — село в Перемышльском районе Калужской области.
 Ахлебинино — упразднённая деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ахлебинино — село в Спасском районе Пензенской области.

См. также 
 Сельское поселение «Село Ахлебинино» — муниципальное образование в Перемышльском районе Калужской области
 Ахлебаиха
 Ахлебинка
 Ахлебиновка